Trafford peut faire référence à :

Patronyme 
 Anthony Trafford, un politicien anglais.
 , un aristocrate et joueur de cricket.
 Mason Trafford, un joueur international canadien de soccer.
 , un joueur de football américain.

Toponyme 
 Trafford, une ville du comté de Blount, en Alabama, aux États-Unis.
 Trafford, un district métropolitain du Grand Manchester en Angleterre.
 Trafford, un borough des comtés d'Allegheny et de Westmoreland en Pennsylvanie.